Ашим:

Населённые пункты 
 Ашим — коммуна в губернии Эстфолл в Норвегии.
 Ашим — село в Алакольском районе Алматинской области Казахстана.
 Ашим — пригород Гётеборга.

Персоналии 
 Ашим, Нургали Садуакасович (род. 1959) — депутат Мажилиса Парламента Республики Казахстан.